Kim Yong-Gwi (Himeji, 24 de janeiro de 1985) é um futebolista profissional sul coreano, goleiro, milita no Shonan Bellmare.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Goleiros da Coreia do Sul
Futebolistas da Coreia do Sul
Futebolistas do Shonan Bellmare